Francisco Flores Córdoba (1926–1986) – meksykański piłkarz, reprezentant kraju
 Francisco Flores Lajusticia, ps. „Paco” (ur. 1952) – hiszpański piłkarz i trener piłkarski
 Francisco Guillermo Flores Pérez (1959–2016) – salwadorski polityk, prezydent kraju (1999–2004)
 Francisco Javier Flores Maradiaga (ur. 1967) – honduraski piłkarz, reprezentant kraju
 Francisco Javier Flores Gómez, ps. „Chechu” (ur. 1982) – hiszpański piłkarz
 Francisco Roberto Flores Zapata (ur. 1990) – kostarykański piłkarz, reprezentant kraju
 Francisco Javier Flores Sequera (ur. 1990) – wenezuelski piłkarz, reprezentant kraju
 Francisco Javier Flores Ibarra (ur. 1994) – meksykański piłkarz